A Crow Left of the Murder... — п'ятий студійний альбом американської групи Incubus, який був випущений 3 лютого 2004 року.

Композиції 
 Megalomaniac - 4:54
 A Crow Left of the Murder - 3:30
 Agoraphobia - 3:52
 Talk Shows on Mute - 3:49
 Beware! Criminal - 3:48
 Sick Sad Little World - 6:23
 Pistola - 4:23
 Southern Girl - 3:41
 Priceless - 4:07
 Zee Deveel - 3:52
 Made for TV Movie - 3:38
 Smile Lines - 3:59
 Here in My Room - 4:20
 Leech - 4:19

Джерела 
 A Crow Left of the Murder...  allmusic
 A Crow Left of the Murder...  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Incubus